O centro universitário UNINOVAFAPI é uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada no Estado do Piauí, na cidade de Teresina. Em 2012, a NOVAFAPI tornou-se privada e passou a se chamar UNINOVAFAPI.

Falha de segurança 
Em setembro de 2017, a página da instituição foi comprometida por um invasor exigindo 1.7 BTC para impedir a divulgação de dados pessoais e acadêmicos de mais de 30 mil pessoas, entre alunos, ex-alunos e funcionários da instituição. Um especialista em tecnologia, que não quis se identificar, afirmou que o invasor conseguiu acessar o banco de dados do centro universitário através de uma vulnerabilidade nos servidores do centro acadêmico.

Ligações externas
 Página oficial

Instituições de ensino superior do Piauí
Teresina
Fundações no Piauí em 2000
Afya Educacional
Centros universitários do Brasil